Фату Бенсуда (* 1961) — гамбійський юрист і державний діяч, Прокурор Міжнародного кримінального суду.
 Фату Бінтоу Фолл (* 1981) — сенегальська легкоатлетка.
 Фату Діан (* 1996) — сенегальська баскетболістка.
 Фату Діома (* 1968) — франко-сенегальська письменниця.
 Фату Джеллоу (* 1996) — королева краси Гамбії. У 2019 році вона звинуватила президента країни Ях'я Джамме в зґвалтуванні.
 Фату Дьєнг (* 1983) — маврикійський спринтер.
 Фату Камара — гамбійська журналістка.
 Фату Канде Сенгор (* 1971) — сенегальський кінорежисер, письменник і фотограф.
 Фату Кулібалі (* 1987) — івуарійський футболіст.
 Фату Яу-Манне — гамбійська журналістка та активістка.

 Джейкоб Фату — американський професійний рестлер
 Едді Фату (1973—2009) — самоано-американський професійний рестлер.
 Лавалу Фату (* 1984) — американський самоанський футболіст.
 П'єр Фату (1878—1929) — французький математик та астрономом. Працював здебільшого в області голоморфної динаміки.
 Сем Фату (* 1965) — американський професійний борець.

 Фату-Хіва — найпівденніший острів Маркізьких островів.
 20394 Фату — астероїд головного поясу.

 Лема Фату — твердження, яке використовується при доведені різних теорем у функціональному аналізі і теорії ймовірностей.

Див. також 
 Фата